Schwaiba ist der Ortsname von

 Schwaiba (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Schwaiba (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern